Ел Сери има више значења:

 Ел Сери (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сери (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику